Personeelsbeleid (human resources)
 Humanresourcesmanagement, een vorm van personeelsbeleid, met daarin:
 Hard en soft humanresourcemanagement
 Human Resource, een Nederlandse dancegroep